Straßenwirtshaus ist ein Ortsteil

 der Gemeinde Leutershausen, siehe Straßenwirtshaus (Leutershausen)
 der Gemeinde Haundorf, siehe Straßenwirthshaus